Dit is een lijst van planetoïden 102301-102400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102301 - || 1999 TO90 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102302 - || 1999 TK91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102303 - || 1999 TQ91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102304 - || 1999 TB92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102305 - || 1999 TG92 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102306 - || 1999 TF93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102307 - || 1999 TV95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102308 - || 1999 TF96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102309 - || 1999 TM96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102310 - || 1999 TR96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102311 - || 1999 TU96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102312 - || 1999 TA98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102313 - || 1999 TS98 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102314 - || 1999 TB99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102315 - || 1999 TT99 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102316 - || 1999 TN100 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102317 - || 1999 TP101 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102318 - || 1999 TF103 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102319 - || 1999 TW103 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102320 - || 1999 TF104 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102321 - || 1999 TL105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102322 - || 1999 TS105 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102323 - || 1999 TR106 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102324 - || 1999 TZ106 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102325 - || 1999 TB107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102326 - || 1999 TM108 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102327 - || 1999 TG109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102328 - || 1999 TJ109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102329 - || 1999 TM110 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102330 - || 1999 TA111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102331 - || 1999 TA112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102332 - || 1999 TG112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102333 - || 1999 TK112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102334 - || 1999 TP112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102335 - || 1999 TZ112 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102336 - || 1999 TA114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102337 - || 1999 TN114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102338 - || 1999 TD115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102339 - || 1999 TH115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102340 - || 1999 TE116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102341 - || 1999 TR118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102342 - || 1999 TO120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102343 - || 1999 TP120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102344 - || 1999 TA121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102345 - || 1999 TQ121 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102346 - || 1999 TF122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102347 - || 1999 TJ122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102348 - || 1999 TT122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102349 - || 1999 TX122 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102350 - || 1999 TJ123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102351 - || 1999 TY123 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102352 - || 1999 TY126 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102353 - || 1999 TQ127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102354 - || 1999 TD130 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102355 - || 1999 TC131 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102356 - || 1999 TN133 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102357 - || 1999 TZ133 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102358 - || 1999 TN134 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102359 - || 1999 TO134 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102360 - || 1999 TU134 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102361 - || 1999 TE136 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102362 - || 1999 TS138 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102363 - || 1999 TG139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102364 - || 1999 TR139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102365 - || 1999 TU139 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102366 - || 1999 TR140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102367 - || 1999 TS140 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102368 - || 1999 TB141 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102369 - || 1999 TC142 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102370 - || 1999 TE143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102371 - || 1999 TW143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102372 - || 1999 TL144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102373 - || 1999 TP144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102374 - || 1999 TY144 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102375 - || 1999 TK145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102376 - || 1999 TX145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102377 - || 1999 TZ145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102378 - || 1999 TA146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102379 - || 1999 TR146 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102380 - || 1999 TE150 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102381 - || 1999 TU151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102382 - || 1999 TZ151 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102383 - || 1999 TH152 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102384 - || 1999 TL152 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102385 - || 1999 TQ152 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102386 - || 1999 TB153 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102387 - || 1999 TB155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102388 - || 1999 TG155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102389 - || 1999 TM155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102390 - || 1999 TP155 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102391 - || 1999 TH157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102392 - || 1999 TN157 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102393 - || 1999 TA160 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102394 - || 1999 TL161 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102395 - || 1999 TE164 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102396 - || 1999 TD166 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102397 - || 1999 TN167 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102398 - || 1999 TZ168 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102399 - || 1999 TG169 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102400 - || 1999 TW169 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten